Брейман (,) — английская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Брейман, Лео (1928—2005) — американский математик-статистик из Калифорнийского университета в Беркли, член Национальной академии наук США.
 Брейман, Мейсон (1813—1895) — бригадный генерал времён гражданской войны, седьмой губернатор территории Айдахо.

См. также 
 Брайманн